Sancascianesi – abitanti di San Casciano (Cascina)
Sancascianesi – abitanti di San Casciano dei Bagni
Sancascianesi – abitanti di San Casciano in Val di Pesa